
Molekulska formula -{C4H7NO4}- se može odnositi na:

 Asparaginska kiselina
 Iminodisirćetna kiselina